Jules Dejerine (1849–1917) – francuski lekarz neurolog
 Augusta Déjerine-Klumpke (1859–1927) – francuska lekarz neurolog